Schell:
 Catherine Schell
 Harry Schell
 Herman (Hermann) Schell (1850, Freiburg im Breisgau  1906, Würzburg), en tysk katolsk teolog
 Hugo Lacava Schell
 Maria Schell
 Maximilian Schell
 Ronnie Schell

Se også 

 Schelle
 Schellen
 Scheel
 Scheele
 Scheler (Scheeler, Schehler)